Kuala (prononcé kouala) signifie en malais et en indonésien « baie » ou « embouchure ».

Exemples :
 Kuala Lumpur.
 Kuala Kangsar.
 Kuala Terengganu.

Le mot malgache hoala (prononcé houala) ou an koala est dérive du mot kuala.

Langue malaise
Mot indonésien